James Bulger ist der Name folgender Personen:

* James J. Bulger (1929–2018), US-amerikanischer Verbrecher
 James Patrick Bulger (1990–1993), britisches Mordopfer, siehe Mord an James Bulger